Santa Mónica oder Santa Monica steht für folgende Orte:

 Santa Monica, Stadt im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Santa Monica (Surigao del Norte), Stadtgemeinde auf den Philippinen

in Mexiko:
 Santa Mónica (Coahuila)
 Santa Mónica (Epazoyucan), Bundesstaat Hidalgo
 Santa Mónica (Tenango de Doria), Bundesstaat Hidalgo
 Santa Mónica (Tianguistengo), Bundesstaat Hidalgo
 Santa Mónica (México)
 Santa Mónica (Puebla)
 Santa Mónica (Zacatecas)

in Uruguay:
 Santa Mónica (Maldonado)
 Santa Mónica (San José)